Летонска кошаркашка лига (), је назив прве професионалне кошаркашке лиге у Летоније. Лига је основана 1992. и броји 10 тимова.

Клубови у сезони 2017/18. 
 Баронс Кварталс
 Валга
 Валмијера
 Вентспилс
 ВЕФ Рига
 Јекабпилс
 Јурмала Феникс
 Латвијас Университате
 Лијепаја Триобет
 Огре

Досадашња финала

Успешност клубова

Спољашње везе 

 Званичан сајт лиге 

Националне кошаркашке лиге првог ранга
Кошарка у Летонији